Een zakendistrict
 De naam van een kantorenpark:
 Kantorenpark Sittard in de Nederlandse stad Sittard